Mendax är ett släkte av snäckor. Mendax ingår i familjen Cerithiopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Mendax